

Cinéma 
 Hideaway est le titre original de Souvenirs de l'au-delà, un film américain réalisé en 1995 par Brett Leonard.

Œuvres musicales

Album 
 Hideaway, un album d'America sorti en 1976 ;
 Hideaway, un album de David Sanborn sorti en 1980.

Chanson 
 Hide Away est une chanson de blues publiée par Freddie King en 1961 ;
 Hide-away est une chanson du groupe japonais AAA parue en 2009 ;
 Hideaway est une chanson de Kiesza sorti en 2014.
 Hideaway est une chanson du groupe français Les Plastiscines, notamment utilisé dans la série de Disney Channel, Mère et Fille.

Toponyme 

 Hideaway, une ville située au nord-ouest du comté de Smith, au Texas, aux États-Unis.
 Hideaway, une île-hôtel non loin d'Efaté, au Vanuatu.